Хокотитлан има више значења:

 Хокотитлан (Тетипак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Хокотитлан (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Хокотитлан (Хокотитлан, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику